Paradox Development Studio – azienda di sviluppo videogiochi svedese, divisione di Paradox Interactive
 Paradox Development – azienda di sviluppo videogiochi statunitense, poi divenuta Midway Games Los Angeles, non più attiva